Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Manon Bollegraf e Eva Pfaff che hanno battuto in finale Catherine Suire e Dinky Van Rensburg 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Helena Suková (semifinali)
 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)

 Jo Durie /  Rosalyn Fairbank (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1990